Frackowiak ou Frąckowiak est un patronyme polonais porté par :

 Grzegorz Frąckowiak (1911-1943), prêtre catholique
 Halina Frackowiak (1947-), auteure-compositrice-interprète polonaise. 
 Magdalena Frackowiak (1984-), mannequin polonais
 Richard Frackowiak (1950-), neurologue et neuroscientifique britannique

Patronyme polonais